Спок:

 Персоналии
 Спок, Бенджамин Маклейн (Доктор Спок, 1903—1998) — американский врач-педиатр, педагог, олимпийский чемпион (1924) по академической гребле.
 Спок (Мистер Спок) — персонаж из вселенной «Звёздный путь».
 Музыкальные коллективы
 S.P.O.C.K. — шведская поп-группа.
 Spock's beard — американская рок-группа.
 (2309) М-р Спок (Mr. Spock) — астероид в Солнечной системе.
 СПОК («Союз похоронных организаций и крематориев») — российская организация.

Примечания